Isaacs ist der Familienname folgender Personen:

 Alick Isaacs (1921–1967), britischer Virologe und Immunologe
 Avrom Isaacs (1926–2016), kanadischer Kunsthändler
 Brian Isaacs (* 1967), namibischer Fußballspieler und -trainer
 Cheryl Boone Isaacs (* 1949), US-amerikanische PR-Beraterin und Funktionärin der Academy of Motion Picture Arts and Sciences 
 Eben Isaacs (* 1970), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Erwin Isaacs (* 1986), südafrikanischer Fußballspieler
 Gardeo Isaacs (* 1998), südafrikanischer Sprinter
 George Isaacs (1883–1979), britischer Gewerkschafter und Politiker
 Gerald Isaacs, 2. Marquess of Reading (1889–1960), britischer Jurist und Politiker
 Gregory Isaacs (1951–2010), jamaikanischer Reggae-Sänger
 Harold Isaacs (1910–1986), US-amerikanischer Journalist und Politikwissenschaftler

 Henry Isaacs (1830–1909), britischer Politiker, 1889 Lord Mayor von London
 Hyam Isaacs (1927–2003), südafrikanischer Physiologe
 I. Martin Isaacs (* 1940), US-amerikanischer Mathematiker

 Isaac Isaacs (1855–1948), australischer Richter und Politiker
 Jason Isaacs (* 1963), britischer Schauspieler
 Jeremy Isaacs (* 1932), britischer Fernsehproduzent
 Jorge Isaacs (1837–1895), kolumbianischer Schriftsteller und liberaler Politiker
 Lance Isaacs (* 1978), südafrikanischer Motorradrennfahrer
 Lewis Henry Isaacs (1830–1908), britischer Politiker, 1885–92 Abgeordneter im Unterhaus
 Michael Isaacs, 3. Marquess of Reading (1916–1980), britischer Adeliger
 Nadine Isaacs (1942–2004), jamaikanische Architektin und Hochschullehrerin
 Philip Isaacs (* 1973), namibischer Rugby-Union-Spieler

 Sam Isaacs (1845–1920), australischer Aborigine
 Simon Isaacs, 4. Marquess of Reading (* 1942), britischer Aristokrat, Bankier und Philanthrop
 Stella Isaacs, Marchioness of Reading (1894–1971), britische Adelige
 Susie Isaacs (* 1946), US-amerikanische Pokerspielerin
 Willem Isaacs († 2014), namibischer Politiker
 William Isaacs (1884–1955), britischer Radsportler 

Siehe auch:

 Isaacks